Norihiro Yamagishi – calciatore giapponese
 Satoru Yamagishi – calciatore giapponese
 Yasuyo Yamagishi – ex calciatrice giapponese